Хосе Мануэль Пинто Колорадо (; 8 ноября 1975, Эль-Пуэрто-де-Санта-Мария, Кадис, Испания) — испанский футболист, вратарь. Выступал за испанские клубы «Реал Бетис», «Сельта» и «Барселона».

Биография 
Выступал за клубы «Реал Бетис» и «Сельта».

Пинто перешёл в «Барселону» на правах аренды 18 января 2008 года. Он был арендован в качестве замены Альберту Хоркера, который получил растяжение связок. Он дебютировал в матче против «Депортиво Ла-Корунья», в котором «Барселона» проиграла 2:0. Его второй матч также завершился поражением, когда «Барселона» проиграла у себя дома «Мальорке» со счётом (3:2).

После игры с «Копенгагеном», на поведение Пинто пожаловались в УЕФА. Инцидент был заснят на видео, на котором видно, что Пинто имитирует свист, а затем злорадствует по поводу инцидента. После расследования он был дисквалифицирован на две игры.

20 февраля 2011 года, Пинто впервые, более чем за два года, появился в матче чемпионата Испании в футболке «Барселоны» (из-за травмы колена Виктора Вальдеса), сыграв в матче с «Атлетик Бильбао», завершившийся победой «Барселоны» (2:1), сам Пинто хорошо отыграл матч, в частности, сделав сейв после удара Фернандо Льоренте. Пинто снова отыграл весь Кубок Испании, в том числе и в финале с «Реалом», который завершился поражением Барселоны (0:1) в дополнительное время; на следующей неделе, против той же команды, в первом матче полуфинала Лиги чемпионов, он был удален арбитром Вольфгангом Штарком после ссоры в перерыве матча с участием самого Пинто (он был на скамейке), Альваро Арбелоа и делегата мадридского «Реала» Чендо.

После подписания «Барселоной» Марка-Андре Тер-Штегена, клуб сообщил Пинто, что контракт с ним продлеваться не будет, таким образом он стал свободным агентом.

Достижения

Командные 
 Обладатель Кубка Интертото (1): 2000

 «Барселона»
 Обладатель Кубка Испании (2): 2008/09, 2011/12
 Чемпион Испании (4): 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13
 Победитель Лиги чемпионов (2): 2008/09, 2010/11
 Обладатель Суперкубка УЕФА (1): 2009
 Победитель Клубного чемпионата мира (2): 2009, 2011
 Обладатель Суперкубка Испании (3): 2009, 2010, 2011

Личные 
 Обладатель трофея Рикардо Саморы (1): 2006

Личная жизнь 
Женат на Елене Гросс. У Хосе и Елены двое детей: дочь Саира (2009) и сын Натан (2012).

Клубная статистика 
По состоянию на 9 марта 2013 года.

Примечания

Ссылки 
 Хосе Мануэль Пинто. «Из „Сегунды“ в „Примеру“»
 
 
 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Реал Бетис»
Игроки ФК «Сельта»
Игроки ФК «Барселона»
Обладатели трофея Саморы